Bauer Lajos (1814–1863) honvédtiszt
 Bauer Lajos (1868–1922) orvos, tanár